

Personnalité 
Alexandru cel Bun peut désigner
 Alexandru cel Bun, le nom en roumain d'Alexandre  de Moldavie, prince de Moldavie au .

Toponyme 
Alexandru cel Bun peut désigner :

 Alexandru cel Bun, une commune dans le județ de Neamț ;
 Alexandru cel Bun, un village dans la commune de Vlădeni, Județ de Iași ;

 Alexandru cel Bun, l'ancien nom de la commune de Alexanderfeld dans le raion de Cahul ;
 Alexandru cel Bun, un village dans la commune de Volovița, raion de Soroca.